Зворницко-Тузланская епархия () — епархия Сербской православной церкви на территории Боснии и Герцеговины.

Несмотря на то, что кафедра епархии находится официально в Тузле, фактически она расположена в Биелине.

Кафедральный собор — собор Святителя Василия Острожского в Биелине.

История 
Епархия была основана приблизительно в 1242 году, и первоначально кафедра епархии находилась в Сребренице, но после завоевания земель, на которых находилась епархия, кафедра была перенесена в Зворник.

До 1766 года епархия входила в состав Печского патриархата. В 1766 году епархия вошла в состав Константинопольской православной церкви.

После окончания Первой мировой войны епархия вновь вошла в состав Сербской православной церкви.

Во время второй войны на территории епархии шли ужесточенные бои, в результате чего множество церквей было разрушено.

Архиереи

Епископы Боснийские 
 Василий (упом. 1293)
 неизвестные

Епископы Зворницы (Охридская архиепископия) 
 Феофан (1532—1541)
 Дометиан (упом. 1532)

Епископы Зворницы (Печский патриархат) 
 Павел (упом. ок. 1561, ок. 1576)
 Георгий
 Феодосий (ок. 1601—1602)
 Гавриил (умер 1627)
 Константин (1629)
 Лука
 Вениамин
 Исайя
 Анания (1674)
 Герасим (упом. в 1690 — после 1700)
После смерти Герасима, до ликвидации Печского патриархата, епархиальная кафедра оставалась вакантной, и управлялась митрополитами Дабро-Боснийскими или другими ординариями соседних епархий

Митрополиты Зворницкие (Константинопольский патриархат) 
 Григорий (1767—1773)
 Герасим (ранее 1776—1804)
 Иоаникий (1804—1807)
 Евгений (1807—1808)
 Гаврил (1808—1837)
 Кирилл (1837—1848)
 Агафангел (Схолариос) (май 1848—1852)

Митрополиты Зворницко-Тузланские (Константинопольский патриархат) 
 Агафангел (Схолариос) (1852—1858)
 Дионисий I (1861 — 24 декабря 1865)
 Дионисий (Илиевич) (5 января 1866—1868)
 Паисий (1868—1782)
 Дионисий (Илиевич) (1872 — 24 мая 1891)
 Александр (Симич) (1891—1892) , архимандрит
 Николай (Мандич) (23 мая 1892 — 26 июля 1897) с 7 ноября 1896 — в/у, митрополит Дабро-Босанский
 Григорий (Живкович) (27 июля 1897 — 24 апреля 1909)
 Иларион (Радонич) (2 мая 1910 — 6 апреля 1922)
 Иоанн (Илич) (23 декабря 1927 — 29 октября 1928) , епископ Захумско-Герцеговинский

Епископы Зворницко-Тузланские (Сербский патриархат) 
 Нектарий (Круль) (29 октября 1928 — 30 мая 1951)
 Лонгин (Томич) (1 июля 1955 — 25 августа 1977)
 Иоанн (Велимирович) (август 1977 — июнь 1978) , епископ Шабацко-Валевский
 Василий (Качавенда) (25 июня 1978 — 1 июня 2013)
 Хризостом (Евич) (1 июня 2013 — 24 мая 2017)
 Фотий (Сладоевич) (с 24 мая 2017)

Монастыри 
 Тавна
 Озрен
 Папрача
 Ловница
 Драгалевац
 Сасе
 Монастырь святого Василия (Биелина)
 Монастырь святого Николая (этно-село Станишичи)
 Монастырь Бишня
 Дуга Нива
 Монастырь Святой Петки — Пять озёр (Биелина)
 Монастырь Пресвятой Богородицы (Монастырь Кнежина)

Примечания

Ссылки 
 Зворницкая епархия на сайте Православной энциклопедии «Древо»
 780 година Митрополије сребреничке и 600 година од почетка управе деспота Стефана

 
Епархии Сербской православной церкви